Scheffe steht für:

 den Beruf des historischen Schöffen
 Henry Scheffé (1907–1977), US-amerikanischer Statistiker

Siehe auch:
 Schefe